Карм — фамилия.

 Карм, Вильгельм Яковлевич фон — российский архитектор.
 Карм, Каарел Юханович — эстонский актёр.
 Карм, Фридрих (1907—1980) — эстонский футболист и хоккеист.
 Карм, Яков Александрович фон — российский офицер.

См. также 
 Псайла, Дун Карм